

Sigle 
 Elenchus of Biblical Bibliography
 Euskadi Buru Batzar  – direzione nazionale del Partito Nazionalista Basco

Codici 
 EBB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Entebbe, Uganda

Persone 
 Fred Ebb  – paroliere e sceneggiatore statunitense